Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Generali Ladies Linz 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 8. bis 10. Oktober 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
2016